Masika ist der Familienname folgender Personen:
 Ayub Masika (* 1992), kenianischer Fußballspieler
 Eric Masika (* 1985), kenianischer Fußballspieler
 Tinashe Masika (* 1995), simbabwischer Fußballspieler